Casaseca ist

der Familienname von
 José Luis Casaseca y Silván (1800–1969), spanischer Mineraloge 
 Alejandro Casaseca, spanischer Schauspieler
 Guillermo Sautier Casaseca (1910–1980), spanischer Schriftsteller und Drehbuchautor

die Bezeichnung mehrerer Orte in Spanien
 Casaseca de Campeán, Gemeinde in der Provinz Zamora
 Casaseca de las Chanas, Gemeinde in der Provinz Zamora